Sejor kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sejor (Sorsele socken, Lappland, 726585-155724), sjö i Sorsele kommun,  (58,3 ha)
Sejor (Sorsele socken, Lappland, 728678-154122), sjö i Sorsele kommun,  (36,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn